Friedrich von Sachsen-Altenburg ist der Name folgender Personen:

* Friedrich von Sachsen-Altenburg (1599–1625), Titular-Herzog von Sachsen-Altenburg und Offizier
 Friedrich von Sachsen-Altenburg (1801–1870), Prinz von Sachsen-Altenburg
 Friedrich (Sachsen-Altenburg) (1763–1834), Herzog von Sachsen-Hildburghausen und Herzog von Sachsen-Altenburg

 Friedrich Wilhelm I. (Sachsen-Weimar) (1562–1602), Herzog von Sachsen-Weimar-Altenburg